Марион Лоту (, род. 19 ноября 1989 года, Сен-Бриё, Франция) — французская прыгунья с шестом, участница летних Олимпийских игр 2012 года. Четырёхкратная чемпионка Франции (2011, 2013, 2015, 2017). Двукратная чемпионка Франции в помещении (2013, 2014).

Биография и карьера 
Дебютировала на международной арене в 2008 году. В 2013 году победила на «Jeux de la Francophonie».

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Прыгуны с шестом Франции
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Франции по лёгкой атлетике